Tuerlinckx ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Tuerlinckx (* 1987), belgischer Volleyballspieler
 Jean Arnold Antoine Tuerlinckx (1753–1827), belgischer Musikinstrumentenmacher
 Joëlle Tuerlinckx (* 1958), belgische Künstlerin